Сеул может означать:
 Сеул — столица и крупнейший город Республики Корея.
 «Сеул» — южнокорейский футбольный клуб из одноимённого города.
 Сеул — центральный железнодорожный вокзал в одноимённом городе.
 «Сеул» — станция Сеульского метро на Первой (основная, Сеул метро 1), Четвёртой и Кёнъи-Чунъанъ линиях.
 Вирус Сеул (, ранее Seoul virus) — вирус семейства Hantaviridae порядка Bunyavirales.
 Seul — дебютный студийный альбом франкоканадского певца Гару.

См. также 
 «Станция „Сеул“» — южнокорейский анимационный фильм.